Серге́й Серге́евич Оста́пенко (23 февраля 1986, Алма-Ата) — казахстанский футболист, нападающий. Выступал в сборной Казахстана.

Карьера 
Начинал карьеру в клубе «Цесна» (позднее переименована в «Алма-Ата»), где выступал в 2003—2006 гг. Обладатель Кубка Казахстана-2006 в составе «Алма-Аты». В сезоне 2007 года выступал на правах аренды за «Тобол», сыграв свою роль в немалых успехах клуба: «Тобол» тогда выиграл кубок страны, стал одним из победителей Кубка Интертото и серебряным призёром чемпионата, однако когда «Тобол» заикнулся о покупке футболиста, алматинцы запросили за Остапенко миллион долларов. «Тобол» пойти на такие траты не решился.

31 января 2008 вместе с Максимом Жалмагамбетовым был отдан в аренду в бельгийский «Антверпен», команду второго дивизиона страны. В основном составе бельгийского клуба Остапенко не играл, выступал за резервный состав клуба. В середине 2008 года вернулся в «Алма-Ату». В 2009 играл за «Актобе». Он был основным игроком, но получил серьёзную травму и выбыл на сезон. В 2010 году перешёл в «Локомотив» из Астаны, за который сыграл 27 матча и забил 6 голов. В 2011 году играл в талдыкорганском «Жетысу». В январе 2012 года вернулся в казахстанскую столицу, подписав контракт с уже знакомой для себя «Астаной».

Сборная 
Дебютировал 6 июня 2007 года в матче против сборной Азербайджана. Сыграл за Сборную Казахстана 42 матча и отметился 6 забитыми голами.

Личная жизнь 
Жена — Анна. Дети — Семён и Полина.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2007, 2011
 Обладатель Кубка Казахстана: 2006, 2007, 2010, 2012
 Победитель Кубка Интертото: 2007
 Финалист Кубка чемпионов Содружества: 2009

Статистика 
(откорректировано по состоянию на 27 января 2012 года)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fannet.org 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кайсар»